Björn Blaschke  (* 6. Juni 1978 in Reutlingen) ist ein deutscher Profiboxer.

Amateurlaufbahn 
Der gelernte Maler und Lackierer boxte seit 1988 für den VFL Pfullingen.
Als Gastboxer trat er mehrfach für den SV Nordhausen in der 2. Bundesliga und der Oberliga Süd in deren Mannschafts-Staffel an. Der 1,93 Meter große Hüne gewann mehrfach die Süddeutsche und Württembergische Amateurmeisterschaft im Schwer- und Halbschwergewicht und qualifizierte sich auch mehrfach für die Deutschen Meisterschaften.

Amateurrekord:
147 Kämpfe / 86 gewonnen / 50 verloren / 10 unentschieden

Profikarriere 
Blaschke besaß als regelmäßiger früherer Sparringspartner des Rottweiler Schwergewichtsprofis Luan Krasniqi im Jahr 2002 schon einmal einen Profi-Vorvertrag beim Hamburger Boxstall Universum Box-Promotion. Aber es kam zu keiner weiteren Zusammenarbeit.

Im Jahr 2008 überzeugte Blaschke als Sparringspartner von Europameister Sebastian Sylvester das Management von Wiking-Boxteam und erhielt von Box-Manager Winfried Spiering einen Profivertrag.

Am 21. Dezember 2008 hatte er in Berlin in der Universal Hall seinen 1. Profikampf.
Blaschke gewann gegen den erfahrenen Roy Meissner durch TKO in der 2. Runde.

Nach seinem gelungenen Profi-Debüt kam es jedoch zu Diskrepanzen zwischen ihm und seinem Management. Im April 2009 trennte sich Björn Blaschke daraufhin vom Wiking-Boxteam und versuchte seine Profilaufbahn sodann in Eigenregie fortzusetzen. Genau 441 Tage nach seinem Profidebüt bestritt Blaschke seinen zweiten Profikampf diesmal im Cruisergewicht. Er boxt nun für das Punch Up Boxing-Team.

Am 4. Dezember 2010 gewann Blaschke gegen den ehemaligen Thai-Boxer Jonathan Pasi den
WBF International Champion-Titel im Cruisergewicht. Dadurch ist er in der Weltrangliste der WBF auf Rang 3 vorgerückt.

Am 22. Oktober 2011 verlor Blaschke in der Tübinger Paul-Horn-Arena gegen den Ghanaer Ben Nsafoah deutlich mit 3:0 Punkten im Kampf um den Intercontinental-Titel der WBF. Auch seinen jüngsten Kampf, am 17. März 2012 gegen den Polen Izuagbe Ugonoh, verlor Blaschke. Diesmal durch technisches Knockout.

Weblinks 
 
 Offizielle Homepage von Björn Blaschke

Boxer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1978
Mann
Person (VfL Pfullingen)